Виван () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Виван () — коммуна во Франции, департамент Луара